Евгений Юрьевич Стеблецов (род. 26 мая 1977 года) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий.

Карьера 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1984 году в Хабаровске в детской клубной команде «Заря», с 1990 года — в ДЮСШ-6.

В СКА (Хабаровск) с сезона 1994/95, дебютировав за команду 11 ноября 1994 года в розыгрыше Кубка России 1994/95. Всего в составе СКА/«СКА-Нефтяника» провёл 21 сезон, выступая за команду до 2015 года, завершив в ней игровую карьеру. Капитан «СКА-Нефтяника» с 2011 по 2015 год.

В высшем дивизионе чемпионатов России провёл 547 матчей, забил 253 мяча и сделал 97 результативных передач. Всего за команду провёл 787 официальных матчей (372 мяча, 137 передач).

В 2002 году привлекался в сборную России для участия в двух товарищеских матчах со сборной Швеции.

В дальнейшем перешёл к тренерской деятельности в структуре «СКА-Нефтяника», работая в тренерском штабе во второй команде клуба и с командами на детско-юношеском уровне.

Достижения 
«СКА-Нефтяник»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2004/05
 Обладатель Кубка России (3): 2001/02, 2003/04, 2014
 Финалист Кубка России: 2002/03
 Бронзовый призёр Кубка России: 2007
 Обладатель Суперкубка России: 2015
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна: 2005
 Чемпион России среди юниоров: 1996
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею (2): 1998, 2001
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею (2): 1996, 1997

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (2): 2000, 2001
 Лучший игрок «СКА-Нефтяника» (2): 2003, 2011

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 24 команд

  1.Саяны                = 21 мяч 13-14.Юность Ом    = 11
  2-6.СКА-Свердловск     = 17     13-14.Старт        = 11
  2-6.Енисей             = 17     15.Водник          =  9
  2-6.Маяк               = 17     16.Зоркий          =  8
  2-6.Сибсельмаш         = 17     17-18.Родина       =  6
  2-6.Волга              = 17     17-18.Мурман       =  6
  7.Байкал-Энергия       = 14     19-21.Лесохимик    =  4
  8-10.Динамо-Казань     = 13     19-21.Динамо М     =  4
  8-10.Уральский трубник = 13     19-21.Локомотив Ор =  4
  8-10.Металлург Бр      = 13     22.Агрохим         =  3
 11-12.Кузбасс           = 12     23-24.Строитель С  =  2
 11-12.СКА-Забайкалец    = 12(1)  23-24.ХК Боровичи  =  2

В чемпионатах России количество мячей в играх

по 1 мячу забивал в 146 играх   
по 2 мяча забивал в 34 играх   
по 3 мяча забивал в 9 играх  
по 4 мяча забивал в 3 играх  
Свои 253 мяча забросил в 192 играх, в 355 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 2 матча / 0 мячей;  2 победы, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «СКА-Нефтяник» / 
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 
 Евгений Стеблецов: Хочется побед в качестве тренера / ФХМР / 

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»